OYC steht für:
 Open Yale Courses, am OpenCourseWare-Konzept orientierte Initiative der Yale University
 Conair of Scandinavia (ICAO-Code), ehemalige dänische Charterfluggesellschaft

Abkürzung